Veiros peut désigner :
 au Portugal :
 Veiros, paroisse civile de la municipalité d'Estarreja, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 Veiros, paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo.